Als Institut für chemische Technologie wurden oder werden unter anderem folgende Forschungseinrichtungen bezeichnet:

 das von 1980 bis 1991 bestehende Institut für chemische Technologie (AdW) der Akademie der Wissenschaften der DDR
 das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung